ВТО — трёхбуквенная аббревиатура:
 Влажно-тепловая обработка — глаженье или другая обработка изделий из текстильных материалов с использованием водяного пара.
 Внетелесный опыт
 Всемирная торговая организация ()
 Всемирная таможенная организация ()
 Всемирная туалетная организация ()
 Всемирная туристская организация (), формально ВТООН или ЮНВТО ()
 Всероссийское театральное общество
 Высокоточное оружие